Мальтийская Премьер-лига 2021/2022 () — 107-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

9 апреля 2021 года предыдущий турнир был досрочно завершён из-за вспышки COVID-19 на Мальте. Футбольная ассоциация Мальты приняла решение о сокращении Премьер-лиги до 12 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Страница лиги на mfa.com.mt
 Премьер-лига на сайте uefa
 Чемпионат Мальты на soccerway

Чемпионат Мальты по футболу
Мальта
2021 год на Мальте
2022 год на Мальте